Józefów é um município da Polônia, na voivodia de Lublin e no condado de Biłgoraj. Estende-se por uma área de 5,00 km², com 2 498 habitantes, segundo os censos de 2017, com uma densidade de 499,6 hab/km².

Ligações externas

Municípios da Polónia
Cidades de Lublin (voivodia)